Еле́н () — жіноче ім'я, французька форма імені Олена, Єлена.

Прізвище 
 Маргріт Елен (Margriet Ehlen;  1943) — нідерландська поетеса і композитор

Топонім 
  — комуна в Ругалані, Норвегія
 Еллен — гора у хребті Генрі, що в Скелястих горах, штат Юта, США.

Див. також 
 «Елен і друзі» — французький молодіжний серіал 90-х років
 Гелен (значення)